Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bank Austria TennisTrophy 2010. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 23. bis 25. Oktober 2010 stattfand.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage Bank Austria TennisTrophy
 Turnierplan Einzel-Qualifikation für den auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2010
2010